Экспорт ( — уносить, выносить, вывозить):
 Экспорт — вывоз за границу товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для продажи на иностранном рынке.
 «Экспорт» — марка пива.
 Экспорт (в программировании) — предоставление программным модулем некоторой части описанных в нём типов, констант, переменных, классов, процедур или функций в пользование другим модулям, входящим в состав той же программы.
 Экспорт данных в компьютерной терминологии — сохранение документа программы не в родном для программы формате файла, а в формате другой программы.
 export (Unix) — команда командной оболочки UNIX.
 «Export» — альбом белорусско-российской поп-рок-группы «IOWA».

См. также 
 Экспортное ограничение
 Экспорт революции
 Импорт (значения)